Ло́кридж () — многозначный термин.

Фамилия 
 Локридж, Рокки (1959—2019) — американский боксёр-полулегковес.
 Локридж, Росс (1914—1948) — американский писатель.

Населённые пункты 
 Локридж — небольшой город (town) в округе Джефферсон, штат Айова, США.
 Локридж — пригород Перта, Австралия.

См. также